Анатолий Игнатьев:
 Игнатьев, Анатолий Васильевич (1926—1986) — советский актёр.
 Игнатьев, Анатолий Иванович (1912—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.